Муратов може да се отнася за:
 Александър Муратов (1914 – 1994), български поет
 Александър Муратов (офицер) (1845 – 1893), руски офицер
 Дмитрий Муратов (р. 1961), руски журналист